Фрезонара () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 718 человек (2008 г.), плотность населения составляет 103 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 15060. Телефонный код — 0143.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. В третье воскресение июня особо также поминают Пресвятую Богородицу Madonna delle Grazie (Madóna Neuva). 10 мая поминают святого Гликерия.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики